Tscheras (Չերազ) ist der Familienname folgender Personen:

 Kaspar Tscheras (1850–1928), armenischer Jurist, Bruder von Minas Tscheras
 Minas Tscheras (1852–1929), armenischer Schriftsteller, Bruder von Kaspar Tscheras